Promethium (61Pm) je, společně s techneciem, jedním ze dvou prvků lehčích než bismut, které nemají žádný stabilní izotop. Je to převážně umělý prvek, v přírodě vzniká pouze ve stopových množstvích spontánním štěpením uranu a alfa rozpadem 151Eu. Promethium bylo objeveno v roce 1945. Nukleonová čísla známých izotopů tohoto prvku se pohybují od 126 do 163, nejstabilnější jsou 145Pm (poločas přeměny 17,7 let), 146Pm (5,53 let), 147Pm (2,62 let), 144Pm (363 dnů) a 143Pm (265 dnů). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 6 dnů, většina pod 41 sekund. Izotopy s nukleonovým číslem 146 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy neodymu, zatímco u těžších převažuje přeměna beta minus na samarium. Promethium má také řadu jaderných izomerů.

Jelikož nemá promethium žádný stabilní či téměř stabilní izotop, nelze stanovit jeho relativní atomovou hmotnost.

Seznam izotopů

Reference 

Promethium
Promethium